Columbia Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Columbia Historic District (Kalifornien), NRHP-Nr. 66000242
 Columbia Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 94000219
 Columbia Historic District (Pennsylvania), NRHP-Nr. 83002249
 Columbia Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 91001980

Siehe auch:
 Columbia City Historic District
 East Columbia Historic District